Mišljen peut désigner :
Mišljen, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ljubinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Mišljen, un prénom serbe.